

Geografia

Liechtenstein 
 Steg – wieś

Szwajcaria 
 Steg – miejscowość

Osoby 
 Thomas Steg – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Steeg